|}
Die Bahnstrecke Tiflis–Telawi verbindet die Hauptstadt Georgiens mit der Stadt Telawi.

Geschichte 
Die Bahnstrecke ging im Januar 1915 für den Güterverkehr und am 1. August 1915 für den Personenverkehr in Betrieb. 1959 bis 1965 wurde sie elektrifiziert. Sie gehört heute zur Eisenbahninfrastruktur der Georgischen Eisenbahn, Sakartwelos Rkinigsa. Personenverkehr findet hier nicht mehr statt.

Die Strecke ist 150 Kilometer lang. Sie wurde in russischer Breitspur erbaut und ist durchgehend mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert.

Siehe auch 
Hinweise zur Spurweite: Spurweite (Bahn), Messmethode der russischen Spur oder Russische Breitspur.

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Homepage der Georgischen Eisenbahn (en, ge, ru).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Georgien
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm